¡Volare!: The Very Best of the Gipsy Kings ( и ) — альбом-компиляция группы Gipsy Kings, выпущенный в сентябре 2000 года.

Об альбоме 
¡Volare!: The Very Best of the Gipsy Kings сборник 39 самых известных и популярных треков на двух CD, общей длительностью в 151 минуту. Составлен из практически всей предыдущей дискографии, но кроме того, содержит два трека, никогда ранее не выпускавшихся в США («Pida Me La» и «Oh Eh Oh Eh»), плюс некоторые, довольно раритетные вещи («I’ve Got No Strings», «Hotel California», «Hitmix '99»).

 «Volare», «Soy», «Vamos A Bailar», «Caminando Por La Calle», «Camino», «Trista Pena», «Viento Del Arena» и «Passion» взяты из альбома «Mosaique» (1989).
 «Bamboleo», «Djobi, Djoba», «Bem, Bem, Maria», «A Mi Manera», «Tu Quieres Volver», «Un Amor» и «Inspiration» — из альбома «Gipsy Kings (альбом)» (1988).
 «Baila Me», «Oy», «Habla Me», «No Volvere», «Este Mundo» и «Ternuras» из альбома «Este Mundo» (1991).
 «Sin Ella», «Allegria», «La Dona» и «Quiero Saber» из альбома «Gipsy Kings Live» (1992).
 «A Ti, A Ti», «La Rumba De Nicolas», «A Tu Vera», «Mujer» и «Mi Corazon» из альбома «Terra Gitana» (1996).
 «No Vivire» и «Escucha Me» из альбома «Love & Liberte» (1994).
 «Solo Por Ti» из альбома «Compas» (1997).

Список композиций 

Альбомы Gipsy Kings